Аарон Паркс (; род. , Балтимор, штат Мэриленд, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
Паркс начал профессиональную карьеру в исландском клубе «Скаллагримур». В чемпионате Исландии Аарон в среднем набирал 27 очков и 6 передач.

В октябре 2018 года Паркс перешёл в «Уралмаш». В июне 2019 года Аарон продлил контракт с екатеринбургским клубом ещё на 1 сезон.

Личная жизнь 
В колледже Паркс основал собственный бренд одежды — Say Less Apparel.

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки БК «Скаллагримур»
Игроки БК «Уралмаш»